Wierzbna est le nom de plusieurs localités en Pologne :

 Wierzbna (Basses-Carpates)
 Wierzbna (Basse-Silésie)
 Wierzbna (Opole)